Der Thessaloniki Challenger 1985 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. September 1985 in Thessaloniki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1985 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1985
Tennisturnier in Thessaloniki